Занд Міхаель, Міхае́ль Занд (* 1927, Кам'янець-Подільський) — ізраїльський учений, фахівець з історії перської і таджицької літератури. 
 Мохаммад Алі Хан Занд (перс. محمد علی خان زند‎; близько 1760—1779) — другий шах династії Зандів, що правив з 6 березня до 19 червня 1779 року. 
 Занд-ам-Майн () — громада в Німеччині, розташована в землі Баварія. 
 Вайзенгайм-ам-Занд () — громада в Німеччині, розташована в землі Рейнланд-Пфальц. 
 Нойнкірхен-ам-Занд () — громада в Німеччині, розташована в землі Баварія. 
 Аболь-Фатх Хан Занд (перс. ابوالفتح خان زند‎, а 1755 або 1756—1787) — третій Шах династії Зендів, що правив із 6 березня до 22 серпня 1779 року. 
 Карім Хан Занд, Карім-Хан Занд Мохаммад (перс. کریم خان زند‎) (23 травня 1705(17050523) — 13 березня 1779) — правитель Ірану (шах де-факто) з 1763 по 1779 рік.